Докукино — название населённых пунктов:

Россия 
 Докукино — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Докукино — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Докукино — село в Кстовском районе Нижегородской области.
 Докукино — село в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Докукино — село в Куньинском районе Псковской области.
 Докукино — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.